Belcastel může být:
 Belcastel (Aveyron), francouzská obec v departementu Aveyron
 Belcastel (Tarn), francouzská obec v deprtementu Tarn
 Belcastel (hrad), hrad v obci Belcastel (Aveyron)